Finská liga ledního hokeje 1971/1972 byla 41. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se dvanáct týmů, vítězem ligy se stal tým Ilves-Hockey.

První kolo

Druhé kolo

Finálové kolo

Kvalifikační kolo

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1971
Lední hokej v roce 1972
Sport ve Finsku v roce 1971
Sport ve Finsku v roce 1972